Anton Gigl ist der Name folgender Personen:

* Anton Gigl (Stuckateur) (1700–1769), deutsch-österreichischer Stuckateur
 Anton Gigl (Fußballspieler) (1947–1996), deutscher Fußballspieler